Cuevas Bajas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuevas Bajas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Cuevas Bajas (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar